Primorsko (signifie, dans les langues slaves, à côté de la mer) peut désigner :
 Primorsko, ville située dans le sud-est de la Bulgarie ;
 Primorsko, commune du sud-est de la Bulgarie ;
 Primorsko-Akhtarsk, ville située dans le sud-ouest de la Russie ;
 Primorsko-goranska županija, comitat situé dans l'ouest de la Croatie.